Hoskyns est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Barney Hoskyns (1959-), critique musical et directeur de rédaction britannique de journal ;
 Bill Hoskyns (1931-2013), escrimeur britannique ;
 John Hoskyns (1634-1705), baronnet anglais.

Patronyme anglais